Шоптыколь — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Шоптыколь — село в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области.
 Шоптыколь — село в Каркаралинском районе Карагандинской области.
 Шоптыколь — село в Баянаульском районе Павлодарской области.
 Шоптыколь — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.